Název Želenice má více míst:

 Želenice (Děčín) – místní část (sídliště) Děčína VI – Letné
 Želenice (okres Kladno) (Želenice u Slaného) – obec v okrese Kladno
 Želenice (okres Most) (Želenice nad Bílinou) – obec v okrese Most

Externí odkazy